Z̧, z̧ (Z с седилью) — буква расширенной латиницы, используемая в кабильском языке и некоторых романизациях арабского письма.

Использование 
Может использоваться в кабильском языке для обозначения звука , хотя Национальный институт восточных языков и культур предписывает использовать для него zz или dd, в зависимости от этимологии.

Z̧ используется в романизации арабского алфавита BGN/PCGN (1956) и ГЭГНООН (1972) для передачи арабской буквы за (ظ), обозначающей звук , хотя в большинстве других романизаций используется буква Ẓ (Z с точкой снизу).

Примечания

Литература 
  Tira n Tmaziɣt: Propositions pour la notation usuelle à base latine du berbère  (Atelier du 24–25 juin 1996, INALCO/CRB ; synthèse des travaux par S. Chaker), Études et documents berbères, 14, 1997, p. 239–253.
  
  BGN/PCGN National Romanization System for Afghanistan: BGN/PCGN 2007 System , U.S. Board on Geographic Names et The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use.
  Romanization system for Arabic: BGN/PCGN 1956 System , U.S. Board on Geographic Names et The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use.
  Romanization system for Baluchi: BGN/PCGN 2008 System , U.S. Board on Geographic Names et The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use.
  Romanization system for Pashto: BGN/PCGN 1968 System, 2006 Revision , U.S. Board on Geographic Names et The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use.
  Romanization system for Persian (Dari and Farsi): BGN/PCGN 1958 System , U.S. Board on Geographic Names et The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use.
  Romanization system for Urdu: BGN/PCGN 2007 System , U.S. Board on Geographic Names et The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use.
  «Arabic» , Report on the current status of United Nations romanization systems for geographical names, Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems, Version 2.2, January 2003
  «Persian» , Report on the current status of United Nations romanization systems for geographical names, Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems, Version 2.2, January 2003

Ссылки